Вилохвостки:

 Двухвостки или вилохвостки () — отряд шестиногих (не путать с уховёртками).
 Вилохвостки, белоножки, пегие дрозды  () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.